Ирис Бар () — американо-израильская актриса, режиссёр и драматург.

Среди её актёрских работ — роли в телесериалах «Друзья», «Умерьте свой пыл», «Король Квинса» и кинокомедии «Ларри-кабельщик: санинспектор». Автор биографической книги «Dork Whore» опубликованной в издательстве «Bloomsbury».

В конце 2006 поставила в Нью-Йорке моноспектакль «Хватит» о жизни в Тель-Авиве под страхом террористических атак.

Фильмография 
Автор и сценарист:
  — Светлана

Роли в фильмах и сериалах:
 — — Коломбо
 — — Звёздный путь: Вояджер
 — — Король Квинса
 —2006 — Сильное лекарство
 2000 — Умерьте свой пыл
 2001—2003 — Агентство
 2003 — Коломбо: Нравится ночная жизнь
  — Друзья
 2003 — Прочная сеть
 2003 — Любовь на шестерых
  — Exit 8A
 —2006 — Последний рубеж
 2005—2006 — Главнокомандующий
 2006 — Санинспектор
 2006 — Плёнки из Пукипси
  — Кукольный дом
  — Светлана — ''Светлана Максимовская
 2010 — Игра без правил
 2010 — Последнее изгнание дьявола
 2010 — Орлиное сердце

Ссылки 
 Без религии, без политики Михаэль Дорфман
 Статья в «Нью-Йорк Таймс»
 Сайт Ирис Бар
 

Иммигрировавшие в Израиль из США